Натуральне число 555
 555 рік до нашої ери
 555 рік нашої ери
 «555 таймер» — інтегральна мікросхема-таймер